Banzhaf ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Banzhaf (1858–1930), deutscher Unternehmer
 Hajo Banzhaf (1949–2009), deutscher Astrologe, Autor und Verleger
 Johannes Banzhaf (1907–1968), deutscher Verleger
 John Banzhaf (* 1940), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler

 Susi Banzhaf (* 1969?), deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin